David Alan Tepper, (1957 -) un investisseur américain.
 Deborah Tepper Haimo (1921-2007), mathématicienne ukrainienne et palestinienne.
 Kurt von Tepper-Laski, (1850 - 1931) un officier, écrivain, sportif, journaliste et militant pacifiste allemand.
 Robert Tepper, (1953 -) un chanteur américain.
 Sheri S. Tepper, (1929 -) une femme de lettres américaine, auteur de science-fiction et d'horreur.